

Zene
 A fény felé, a V’Moto-Rock albuma (1987)
 A fény felé, a V’Moto-Rock dala (1987)

Filmek
 A fény felé (Go Toward the Light) amerikai filmdráma, rendező: Mike Robe (1988)
 A fény felé (Chasing Freedom) amerikai filmdráma, rendező: Don McBrearty (2004)

Irodalom
 A fény felé, Andrej Gyjakov regénye (2013)